Nebe může být:
 nebe – podle některých náboženství se jedná o místo či stav blaženosti mimo tento svět
 obloha – prostor obklopující Zemi, atmosféra či vesmír viděný ze Země
 Nebe (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Klatovy
 Sedmé nebe – více významů

příjmení 
 Nebe (příjmení)

kultura
 České nebe – divadelní hra Divadla Járy Cimrmana
 České filmové nebe – česká filmová databáze
 Nebe nezná vyvolených – román Ericha Marii Remarqua
 Nebe počká – páté studiové album Karla Plíhala z roku 2004
 Nebe (album) – hudební album zpěvačky Anny K. z roku 1999, které obsahuje stejnojmennou skladbu
 
 Nebe (hudební skupina) – hudební skupina
 Království nebeské (film) – koprodukční film režiséra Ridleyho Scotta z roku 2005

jiné 
 Nebe, peklo, ráj – dětská společenská hra

Externí odkazy